Long Distance (englisch für Langstrecke oder große Entfernung) steht für:

Filme:
 Long Distance, Alternativtitel von Rhapsodie in Blei (1959), britischer Film von Alvin Rakoff 
 Long Distance (2005), US-amerikanischer Film von Marcus Stern 
 Long Distance, internationaler Titel von 10.000 km, spanischer Film von Carlos Marques-Marcet (2014) 
 The Long Distance, deutscher Dokumentarfilm von Daniel Andreas Sager (2015)

Musikwerke:
 Long Distance (Runrig-Album), Musikalbum der Band Runrig (1996)
 Long Distance (Ivy-Album), Musikalbum der Band Ivy (2000)
 Long Distance (Lied), Song der Sängerin Brandy (2008)

Unternehmen und Marken:
 U. S. Long Distance Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller